W Polsce
 Marcinków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Marcinków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Marcinków – część wsi Podwarpie w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Marcinków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock
 Marcinków – gromada w powiecie opoczyńskim
 Marcinków – przystanek kolejowy we wsi Marcinków Górny

Zobacz też 
 Marcinkowo